La coupe d'Allemagne de football 1994-1995 est la cinquante deuxième édition de l'histoire de la compétition. La finale a lieu à l'Olympiastadion de Berlin.

Le Borussia Mönchengladbach remporte le trophée pour la troisième fois de son histoire. Il bat en finale le VfL Wolfsburg sur le score de 3 buts à 0.

Premier tour 

Les résultats du premier tour

Deuxième tour 

Les résultats du deuxième tour

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Bibliographie

Liens externes 
 Résultats de la Coupe d'Allemagne sur dfb.de
 Résultats de la Coupe d'Allemagne sur rsssf.com

Références 

 

1994-1995
Allemagne
Sport en Allemagne en 1994
Sport en Allemagne en 1995